Никола́й Си́тников:
 Ситников, Николай Васильевич (1910—1993) — российский театральный художник, народный художник РСФСР (1973).
 Ситников, Николай Григорьевич (1903—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Ситников, Николай Михайлович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Ситников, Николай Николаевич (род. 1976) — начальник ГУ МВД России по Саратовской области (c 2021).
 Ситников, Николай Юрьевич (1974—1993) — Герой Российской Федерации.